Батия (греч. Βάττεια или Βατέα) в древнегреческой мифологии может означать:
 Батия (Спарта) — жена спартанского царя Ойбала;
 Батия (Троя) — жена Дардана.